156-я резервная дивизия () — резервное тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны. В феврале 1944 года была преобразована в 47-ю пехотную дивизию.

История 
156-я резервная дивизия была сформирована 5 октября 1942 года путём переформирования дивизии № 156, входившей в состав сил резервных войск Вермахта в оккупированной Франции. Основные силы выполняли задачи по обороне берегового побережья Ла-Манша, штаб-квартира дивизии находилась в Ардре. 1 октября 1944 года была преобразована в 47-ю пехотную дивизию.

Местонахождение 
 с октября 1942 по февраль 1943 (Бельгия)
 с февраля по март 1943 (Франция)
 с март 1943 по февраль 1944 (Бельгия)

Подчинение 
 82-й армейский корпус 15-й армии группы армий «D» (14 марта 1943 — 1 февраля 1944)

Командиры 
 генерал-лейтенант Рихард Бальтцер (5 октября 1942 — 8 июля 1943)
 генерал-майор Йоханнес Нэдтвиг (8 июля — 14 сентября 1943)
 генерал-лейтенант Рихард Бальтцер (14 сентября — 27 декабря 1943)
 генерал-лейтенант Отто Эльфельдт (27 декабря 1943 — 1 февраля 1944)

Состав 
 26-й резервный гренадерский полк (Reserve-Grenadier-Regiment 26)
 227-й резервный гренадерский полк (Reserve-Grenadier-Regiment 227)
 254-й резервный гренадерский полк (Reserve-Grenadier-Regiment 254)
 26-й резервный артиллерийский дивизион (Reserve-Artillerie-Abteilung 26)
 1056-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 1056)

См. также 
 39-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году